Уго Мариано Павоне (; род. 27 мая 1982, Трес-Сархентос, Аргентина) — аргентинский футболист нападающий клуба «Кильмес» и в прошлом — сборной Аргентины.

Карьера 
Павоне воспитанник футбольной школы «Бока Хуниорс». В 14 лет он перешёл в футбольную академию «Эстудиантес». В 2000 году Мариано дебютировал за основную команду в аргентинской Примере. В Клаусуре 2005 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, забив 16 мячей.

В сезоне Апертуры 2006 Павоне был признан одним из аргентинских спортивных изданий лучшим футболистом. В Клаусуре 2006 он выиграл вместе с «Эстудиантесом» чемпионат Аргентины.

В июне 2007 года Павоне перешёл в испанский «Бетис». Сумма трансфера составила 6,8 млн евро. Инициатором перехода был тренер «Бетиса», Эктор Купер. 23 июля в товарищеском матче против «Сан-Фернандо» Мариано забил свой первый гол. 26 августа в поединке против «Рекреативо» он дебютировал в Ла Лиге. 11 ноября во встрече против «Сарагосы» Мариано сделал «дубль», забив свои первые гола за новую команду. В сезоне 2008/2009 Павоне забил всего два мяча. В феврале 2010 года он должен был перейти в итальянскую «Катанию», но трансфер сорвался.

Летом 2010 года Мариано отправился в аренду на родину в «Ривер Плейт». 29 августа в матче против «Архентинос Хуниорс» он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену вместо Диего Буонанотте. 27 сентября в поединке против «Кильмеса» Павоне забил свой первый гол за новую команду. В Апертуре он забил 5 мячей и помог «Риверу» избежать вылета.

После окончания аренды Павоне остался на родине, приняв приглашение «Лануса». 16 августа 2011 года в матче против «Индепендьенте» он дебютировал за новый клуб. В конце этой встречи Мариано забил свой первый гол за команду, который принес ей победу. В «Ланусе» он провел один сезон сыграв 29 матчей и забил 10 мячей.

Летом 2012 года Павоне перешёл в мексиканский «Крус Асуль». 22 июля в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в Лиге MX. Через неделю в поединке против «Сан-Луиса» Мариано забил свой первый гол за новый клуб. 5 мая 2013 года во встрече против «Монтеррея» он сделал хет-трик.

В начале 2015 года Мариано вернулся на родину, подписав контракт с «Велес Сарсфилд». 13 февраля в матче против «Альдосиви» он дебютировал за новую команду. 8 марта в поединке против «Атлетико Сармьенто» Павоне забил свой первый гол за «Велес».

Международная карьера 
18 апреля 2007 году в матче против сборной Чили дебютировал за сборную Аргентины.

Достижения 
Командные

 «Эстудиантес»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2006

Индивидуальные

 Лучший бомбардир аргентинской Примеры (16 голов) — Клаусура 2006
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес — 2006
 Лучший футболист — Апертура 2006

Примечания

Ссылки 
 Guardian Stats Centre 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Кильмес»